Кристиан Густав Пауль Шульте (; 30 июля 1912, Киль, Германская империя — 27 июня 1988, Франкфурт-на-Майне, ФРГ) — оберштурмфюрер СС, адъютант командира айнзацгруппы C Отто Раша.

Биография 
Кристиан Шульте родился 30 июля 1912 года в семье мастера-столяра. В Киле посещал народную школу и высшее училище до смерти отца в 1925 году. Из-за затруднительного экономического положения он был переведён в среднюю школу, которую окончил весной 1930 года, получив аттестат о среднем общем образовании. Шульте начал двухгодичную практику на машинной фабрике, которую в 1931 году пришлось прервать из-за закрытия фирмы. После окончания практики в ноябре 1933 году ему не хватило денежных средств для посещения машиностроительной школы. Помимо учёбы работал с испытательным стендом моторов фирмы  в Киле.

9 ноября 1931 года присоединился к Штурмовым отрядам (СА). 1 декабря 1931 года вступил в НСДАП (билет № 753374). В июле 1934 года был зачислен в аппарат СД, а 1 октября — в ряды СС (№ 107202). В абшните СД «Ост» в Берлине он служил в экономическом отделе, который формально возглавлял с мая 1936 по октябрь 1938 года. Кроме того, Шульте подал заявку на прохождение обучения в имперской академии физической культуры в Берлине. В сентябре 1939 года стал учителем гимнастики и физкультуры после сдачи экзамена. Впоследствии был переведён в Главном управлении имперской безопасности (РСХА) в управлении I, где полгода проработал в администрации. В мае 1940 года стал референтом по вопросам спорта при инспекторе полиции безопасности и СД в Кёнигсберге.

В июле 1941 года, по требованию Отто Раша, командира айнзацгруппы C, был назначен на должность его личного адъютанта. Шульте участвовал в организации массового убийства 33 771 евреев в Бабьем Яру с 29 на 30 сентября 1941 года. До февраля 1942 года оставался в зондеркоманде 4b в составе айнзацгруппы C. Впоследствии был офицером связи с 6-й армии вермахта и в мае 1942 года построил в Полтаве отдел полиции безопасности и СД, которым руководил до августа 1942 года. К тому времени он был офицером связи адъютантом высшего руководителя СС и полиции Россия-Юг. После разногласий с Ганс Адольфом Прютцманом был откомандирован в штаб по борьбе с партизанами на Украине, а затем в управление VI РСХА, где в течение нескольких месяцев служил в Организации Цеппелин. Потом служил в различных частях Войск СС.

21 июня 1945 года был интернирован в лагере Вольфсбург в Каринтии, а в декабре 1946 года в лагерь Зандбостель. 16 января 1948 года денацификационный суд в Штаде оправдал его за принадлежность к войскам СС. За членство в СД в декабре 1947 года был осуждён на 6 месяцев тюрьмы, которые он уже отбыл во время интернирования. 22 января 1948 года был освобождён. После этого сначала был подсобным рабочим в строительстве, затем работал на фабрике по производству маргарина. В 1954 году сдавал в аренду гостиницу во Франкфурт-на-Майне. Шульте работал в аэропорту во Франкфурте. С 1967 года был администриративным работником налоговой службы в Ханау. 29 ноября 1968 года земельным судом Дармштадта за пособничество в убийстве в двух случаях был приговорён к 4 годам и 6 месяцам заключения в каторжной тюрьме. 5 апреля 1973 года приговор был утверждён Верховным федеральным судом ФРГ. Отбывал наказание в тюрьмах Франкфурта-на-Майне и в Буцбахе. 2 мая 1977 года был условно-досрочно освобождён. 29 мая 1980 года условный срок был отменён.

Примечания

Литература 
 

Офицеры СС
Члены СА
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп